Governor Island kan syfta på följande:
 Governor Island, Australien, ö i Tasmanien, Australien
 Governor Island, Falklandsöarna, ö i Falklandsöarna